Résultats détaillés de l'édition 2000 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Celle-ci, classée International Series Gold, s'est tenue du 14 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 C'est la  du tournoi se déroulant sur dur. Jusqu'à l'édition précédente, le tournoi se déroulait sur moquette.
 Cédric Pioline remporte son  en battant en finale Tim Henman. C'est son  et  sur dur.
 Tim Henman échoue pour la  consécutive en finale du tournoi.
 En double, la paire sud-africaine David Adams - John-Laffnie de Jager conserve son titre face à Tim Henman et Ievgueni Kafelnikov. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2000
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2000
Tennis en février 2000